Гле́ндайв () — город в штате Монтана (США), административный центр округа Досон.

География 

Глендайв расположен в восточной части штата, находится между рекой Йеллоустон и обширными бедлендами, в связи с чем девизом города является «Хорошие люди, окружённые плохими землями». Название города образовано от ирландских слов gleann и dubh, что означает Чёрная долина. Через Глендайв проходит шоссе I-94.

Площадь Глендайва составляет 8,68 км², открытых водных пространств практически нет. К западу от города, за рекой, находится статистически обособленная местность , имеющая примерно такую же площадь, что и сам Глендайв, и в два с половиной раза меньшее население. Глендайв и Уэст-Глендайв обслуживает аэропорт .

Максимальная температура в городе была зарегистрирована в июле 1893 года и составила 48°С, минимальная — −46°С в феврале 1936 года.

Климат

История 
Поселение Глендайв появилось в 1870-х годах. 5 июля 1881 года его связала с остальным миром железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Глендайв на сайте geonames.usgs.gov
 Глендайв: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com
 Глендайв: подробные демографические, экономические, политические и пр. данные на сайте citymelt.com
 Школы Глендайва
 Исторические места Глендайва на сайте historical-places.findthedata.org
 Глендайв для путешественников на сайте ''visitmt.com

Города Монтаны
Окружные центры Монтаны
Населённые пункты округа Досон (Монтана)